Gryssen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gryssen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (45,2 ha)
Gryssen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (18,6 ha)
Gryssen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (24,7 ha)
Gryssen (Åls socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (39,7 ha)
Gryssen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (22,9 ha)

Se även
Gryssjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn